Josef Kreutzer ist der Name folgender Personen:

* Josef Michael Kreutzer, eigentlicher Name von JOMI (* 1952), deutscher Pantomime

Siehe auch:
 Joseph Kreutzer (1790–1840), deutscher Musiker